Laitinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1984), joueur suédois de football
Ilkka Laitinen (1962-2019), homme politique finlandais
Jarmo Laitinen (né en 1954), joueur et entraîneur finlandais de basket-ball

 (né en 1964), joueur finlandais de hockey sur glace
Mika Laitinen (né en 1973), sauteur à ski finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois